Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów były  rozgrywane na przełomie 2013 i 2014 roku. Drużyny rywalizowały o tytuł mistrza Polski juniorów. W sezonie zasadniczym występuje osiem zespołów, w tym łączona drużyna MMKS Podhale Nowy Targi i KTH Krynica.

Tytuł mistrza Polski w sezonie 2012/2013 wywalczył zespół Zagłębia Sosnowiec, jednak drużyna nie przystąpiła do rozgrywek.

Zwycięzcą rozgrywek został drużyna Ciarko PBS Bank KH Sanok.

Sezon zasadniczy 
W sezonie 2013/2014 wzięło udział 8 zespołów. Z powodu problemów ze skompletowaniem składów władze PZHL zdecydowały, że w rozgrywkach będą mogli grać zawodnicy z roczników 1994, 1995, 1996 i 1997. Jednocześnie zdecydowano nie przeprowadzać mistrzostw Polski juniorów młodszych. Problemy kadrowe spowodowały, że kluby Podhala Nowy Targ i KTH Krynica połączyły się. Sezon zasadniczy rozpoczął się 21 września 2013 roku. Drużyny grały systemem każdy z każdym po cztery mecze - dwa u siebie i dwa na wyjeździe. Łącznie każdy z klubów rozegrał po 28 spotkań (4 rundy po 7 spotkań). Ostatnie spotkania tej fazy rozgrywek zakończyły się 16 lutego 2014 roku. Wszystkie drużyny awansowały do fazy play-off. Faza play-off była rozgrywana po raz pierwszy w historii.

Najskuteczniejszym zawodnikiem został Dariusz Wanat z Sanoka, który w 22 spotkaniach zdobył 22 bramki i 34 razy asystował co dało w sumie 56 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Najlepszym strzelcem był Dawid Mazur z Polonii Bytom, który zdobył 31 bramek. Najczęściej asystowali: Wanat oraz Jan Mól (34 razy). Najskuteczniejszym bramkarzem został Bartosz Hućko, który obronił 90.94% strzałów.

Terminarz i wyniki

Tabela 
Klasyfikacja końcowa.

Legenda:       = Zwycięzca sezonu zasadniczego

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2013/2014 składała się z trzech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu. Z tym, że zwycięzca sezonu zasadniczego (w tym wypadku Ciarko PBS Bank KH Sanok) zawsze jest gospodarzem trzeciego meczu. Wszystkie trzy rundy rozgrywane są w formuje do dwóch zwycięstw według schematu: 1-2, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 2 oraz ewentualnie 3 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz pierwszy.

Statystyki 
Zawodnicy z polaZ dorobkiem 21 punktów Filip Wielkiewicz otwiera listę najskuteczniejszych zawodników fazy plya-off. Wielkiewicz był również najczęściej asystującym zawodnikiem (14 asyst). Najlepszym strzelcem był Dawid Olchawski z 11 trafieniami. W klasyfikacji plus minus najlepszym został Konrad Stypuła, który uzyskał bilans +25. Królem strzelców został Dawid Olchawski, zdobywca 11 bramek. Wszyscy w/w zawodnicy grali dla zespołu MMKS Podhale/KTH KM.

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
Centralna Liga Juniorów w hokeju na lodzie
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie